Schiemer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schiemer (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Franz Schiemer (Architekt) (1892–1953)
 Georg Schiemer (1855–1914), österreichischer Liederkomponist und Kapellmeister
 Leonhard Schiemer († 1528), führende Persönlichkeit der Täuferbewegung
 Philipp Schiemer, Manager und Geschäftsführer
 Wilhelm Schiemer (1824–1894), südhessischer Kommunalpolitiker